Трка на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 1., 2. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Кори Картер из САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 39 атлетичарке из 27 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
   (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Мелејн Вокер
| 
| 52,64
| Пекинг, Кина
| 20. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| Далила Мухамед
| 
| 52,20
| Де Мојн, САД
| 28. јул 2019.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мелејн Вокер
| 
| 52,42
| Берлин, Немачка
| 20. август 2009.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Далила Мухамед
| 
| 52,20
| Де Мојн, Сједињене Америчке Државе
| 28. јул 2019.
|-
| Европски рекорд
| Јулија Печонкина
| 
| 52,34
| Тула, Русија
| 8. август 2003.
|-
| Северноамерички рекорд
| Далила Мухамед
| 
| 52,20
| Де Мојн, Сједињене Америчке Државе
| 28. јул 2019.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Гиана Вудраф
| 
| 55.60
| Баранкиља, Колумбија
| 31. јул 2018.
|-
| Афрички рекорд
| Нежа Бидуане
| 
| 52,90
| Севиља, Шпанија
| 25. август 1999.
|-
| rowspan="2" | Азијски рекорд
| Ђинг Хан
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 53,96| Пекинг, Кина
| 9. септембар 1993.
|-
| Јинглан Сунг
| Гуангџоу, Кина
| 22. новембар 2001.
|-
| Океанијски рекорд| Деби Флинтоф-Кинг
| 
| 53,17|  Сеул, Јужна Кореја
| 27. септембар 1988.
|-
!colspan="6" | Рекорди постигнути на Светском првенству 2019.
|-
| Светски рекорд| rowspan="4" | Далила Мухамед
| rowspan="4" | 
| rowspan="4" | 52,16| rowspan="4" | Доха, Катар
| rowspan="4" | 4. октобар 2019.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне|-
| Рекорд светских првенстава|-
| Северноамерички рекорд|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године. У квалификацијама су учествовале 39 атлетичарке, подељене у 5 група. У полуфинале су се пласирале по 4 првопласиране из група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:30; Група 2 у 17:38; Група 3 у 17:46; Група 4 у 17:54 и Група 5 у 18:02 по локалном времену.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Почетак такмичења: Група 1 у 21:05; Група 2 у 21:15 и Група 3 у 21:25 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 4. октобра 2019. године у 21:30 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 400 метара са препонама за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном